Stójka peut désigner :

Toponymie
en Pologne :
 Stójka, village de la voïvodie de Lublin
 Stójka, village de la voïvodie de Podlachie

Voir aussi 
 Harri Stojka (1957-), musicien autrichien
Ceija Stojka (1933-2013), écrivaine et peintre tsigane

Homonymie de patronyme